Змагання з акробатики у фристайлі серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2014 відбулись 17 лютого в екстрим-парку Роза Хутір.

Звання Олімпійського чемпіона завоював білорус Антон Кушнір. У третьому фіналі він виконав неймовірно складний стрибок-потрійне сальто з п'ятьма гвинтами (коефіцієнт складності 5,000) — і отримав за нього рекордні 134,25 бали.

Медалісти

Змагання

Кваліфікація 1

Кваліфікація 2

Фінал 1

Фінал 2

Фінал 3

Посилання 
 Результати